Оливер Литтлтон () (15 марта 1893, Лондон — 21 января 1972, Лондон) — британский государственный и политический деятель, 1-й виконт Чандос (1954).

Биография 
Образование получил в Итоне и Тринити колледжах.

В августе 1914 года поступил в армию. В феврале 1915 года участвовал офицером в Первой мировой войне на Западном фронте в составе  в Северной Франции, где встретился с Уинстоном Черчиллем ставшим его личным другом. К концу войны Литтлтон произведён в майоры.

После окончания войны занимался бизнесом и вскоре занял пост исполнительного директора British Metal Corporation.

В 1940 году избран по списку Консервативной партии членом палаты общин от Олдершота.

В октябре 1940 года премьер-министр Черчилль назначил Литтлтона президентом Торгового совета (министром торговли).

С июня 1941 года член «военного кабинета».

С 19 февраля по 19 марта 1941 года занимал пост министра-резидента на Ближнем Востоке.

С июля 1941 по февраль 1942 года находился в Египте в качестве государственного министра-резидента в Каире, фактически — личного представителя Черчилля.

С марта 1942 по июль 1945 года государственный министр военного производства, одновременно в мае-июле 1945 года президент Торгового совета.

В июле 1945 года после победы на выборах Лейбористской партии оставил работу в правительстве.

С 1945 по 1951 год председатель Ассоциации электрической промышленности.

С 1951 по 1954 год государственный секретарь по делам колоний.

С 1962 по 1971 год председатель совета Национального театра.

Автор мемуаров (1962).

Оливер Литтлтон умер 21 января 1972 года.

Награды 
Великобритания
 Орден Подвязки
 Орден «За выдающиеся заслуги»
 Военный крест

Иностранные
 Орден Суворова 1-й степени (СССР)

Примечания

Литература 
 Залесский К. А. Кто был кто во второй мировой войне. Союзники СССР. М., 2004

Ссылки 
  Проект ХРОНОС — Литтлтон (Littelton) Оливер.

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
министры Великобритании
Министры колоний Великобритании
Члены Консервативной партии Великобритании
Члены парламента Соединённого Королевства (1935—1945)
Мемуаристы Великобритании
Похороненные в Великобритании